Kalenić peut désigner :

Toponymie
le monastère de Kalenić, un monastère orthodoxe serbe situé près de Kragujevac ;
Kalenić, un village de Serbie situé dans la municipalité d’Ub, district de Kolubara ;
Kalenić, un quartier de Belgrade situé dans la municipalité de Vračar.

Patronyme
Kalenić est un nom de famille serbe.

Notes et références 

Homonymie de toponyme
Homonymie de patronyme serbe